Les mots rectus, recta et rectum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « droit ».

Le mot recta est également un adverbe latin signifiant « tout droit », un adverbe français du (registre familier) signifiant « ponctuellement » ou « inévitablement », et un nom féminin espagnol ou portugais signifiant « ligne droite ».

Le mot rectum est aussi un nom latin signifiant « le droit ».

Sciences et techniques

Anatomie 
 Le rectum est le dernier segment du tube digestif, reliant le côlon sigmoïde à l'anus.
 Le rectus abdominis est un muscle pair, plat et polygastrique, situé dans la paroi antérieure de l'abdomen.
 Le gyrus rectus est une circonvolution du lobe frontal du cortex cérébral, située sur la face inférieure des hémisphères, entre le bord médial de la face inférieure et le sillon olfactif.
 Les vasa recta du rein sont les artérioles droites et les veinules droites du rein, un groupe de vaisseaux sanguins rénaux qui rentre dans la médullaire rénale en tant qu'artérioles droites et la quittent pour remonter vers le cortex sous forme de veinules droites.

Astronomie et planétologie 
 Rupes Recta est une falaise située dans la partie sud-est de la mer des Nuées, sur la face visible de la Lune.

Biologie 
 En taxonomie, les mots rectus, recta et rectum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales d'aspect funèbre ou dangereuses. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : rectus, recta, rectum.

Mathématiques 
 En géométrie, le latus rectum d'une conique est la corde passant par le foyer de la conique, perpendiculaire à son grand axe et dont les extrémités sont deux points de la courbe. Le semilatus rectum est la moitié du latus rectum.

Sciences humaines et sociales 
 La tabula recta est une méthode de chiffrement par substitution polyalphabétique, inventée par l'abbé allemand Trithemius durant la Renaissance.

Toponyme

Argentine 
 le , l'un des douze districts de la province de Bongará ;
 la recta Tin Tin, une portion de  parfaitement rectiligne de la route nationale 33, à l'est de Cachi (province de Salta) ;

Pays-Bas 
 , un hameau de la commune de Wierden (province d'Overijssel).

Notes et références 

Épithète spécifique